Alexander Ecker – antropologo e anatomista tedesco
 Danny Ecker – ex astista tedesco
 Ferenc Ecker – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Haylie Ecker – musicista e scrittrice australiana, direttrice artistica ed ex prima violinista
 Heide Rosendahl-Ecker – ex lunghista, multiplista e velocista tedesca
 Heissler Rafael Guillént Ecker – cestista venezuelano